George Gershwin (1898-1937), Joods-Amerikaans componist
 Ira Gershwin (1896-1983), Joods-Amerikaans liedjesschrijver (een broer van George)
 Gershwin (project), een deelproject van het Amsterdamse zakendistrict Zuidas (vernoemd naar de gebroeders Gershwin)